Calvert puede referirse a:

 Calvert (Alabama), Estados Unidos
 Calvert (Buckinghamshire), Inglaterra
 Calvert (Texas), Estados Unidos